Пол Ричард Халмош (; 3 марта 1916, Будапешт — 2 октября 2006,
Лос-Гатос, округ Санта-Клара, США) — американский математик венгерско-еврейского происхождения.

Известен работами в области теории вероятностей, статистики, теории операторов, эргодической теории, функциональном анализе (в частности, гильбертовых пространств) и математической логики. Также известен как блестящий методист и преподаватель.

Биография 
Родился в 1916 году в Будапеште, в 1925 переехал с семьёй в США. Поступив в Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне, перешёл с химической инженерии к философии, а после этого к математике. Свою первую книгу «Конечномерные векторные пространства» Халмош написал в 1942 г. В это время он работал ассистентом у Джона фон Неймана в Принстонском университете, и основой для книги послужили лекции фон Неймана.

В 1945 году он женился на Вирджинии Темплтон Притчетт. В это время Халмош преподавал в Сиракузском университете, участвуя в программе подготовки военнослужащих. В 1946 году стал доцентом в Чикагском университете. В 1961 году Халмош перешёл в Мичиганский университет. В 1968-69 годах возглавлял математический факультет Гавайского университета. В 1969 году стал профессором в Индианском университете. С 1985 года работал в Университете Санта-Клары.

Книги 
Пол Халмош является автором ряда книг по математике. В переводе на русский язык напечатаны:
 Халмош П., Теория меры (Measure Theory). Перевод с английского Д. А. Василькова; под редакцией С. В. Фомина. — Москва: Издательство иностранной литературы, 1953; Москва: Издательство «Факториал Пресс», 2003. — Серия «XX век. Математика и механика». Выпуск 3.
 Халмош П., Конечномерные векторные пространства (Finite-Dimensional Vector Spaces). Перевод с английского Д. Ф. Борисовой и Д. А. Райкова. — Москва: Государственное издательство физико-математической литературы, 1963.
 Халмош П., Гильбертово пространство в задачах (A Hilbert Space Problem Book). Перевод с английского И. Д. Новикова и Т. В. Соколовской; под редакцией Р. А. Минлоса. — Москва: Издательство «Мир», 1970.
 Халмош П., Сандер В., Ограниченные интегральные операторы в пространствах L2 (Bounded Integral Operators on L2 Spaces). Перевод с английского В. Д. Степанова; под редакцией Л. Д. Кудрявцева — Москва: Издательство «Наука» Главная редакция физико-математической литературы, 1985.
 Халмош П., Лекции по эргодической теории (Lectures on Ergodic Theory). Перевод с английского и дополнения С. В. Фомина. — Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 1999. — Библиотека «R&C Dynamics». Том 12.

Примечания

Ссылки 
 Пол Халмош, «Как писать математические тексты»

Математики США
Иммигрировавшие в США из Венгрии
Выпускники Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Преподаватели Сиракузского университета
Преподаватели Чикагского университета
Преподаватели Мичиганского университета
Преподаватели Индианского университета
Преподаватели Университета Санта-Клары
Лауреаты премии Шовене
Главные редакторы American Mathematical Monthly